Episodi di Shameless – episodi della serie televisiva del 2004
 Episodi di Shameless – episodi della serie televisiva del 2011